Iglagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Iglagölen, sjö i Ronneby kommun, 
Iglagöl (Ekeberga socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (11,4 ha)
Iglagöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Iglagöl (Nöbbele socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Iglagöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,

Se även
Igelgölen
Iglagyl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn